Alter Markt 1 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Alter Markt 1 in Arneburg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Arneburg
 Alter Markt 1 in Arnsberg, siehe Liste der Denkmale der Stadt Arnsberg
 Alter Markt 1 in Attendorn, siehe Südsauerlandmuseum
 Alter Markt 1 in Ballenstedt, siehe Liste der Kulturdenkmale in Ballenstedt
 Alter Markt 1 in Berlin-Köpenick, Heimatmuseum Köpenick, siehe Liste der Museen in Berlin und Umgebung #H
 Alter Markt 1 in Bielefeld, Spielstätte Theater am Alten Markt, siehe Theater Bielefeld
 Alter Markt 1 in Delbrück, siehe Liste der Baudenkmäler in Delbrück
 Alter Markt 1 in Diez, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Diez
 Alter Markt 1 in Gronau/Westf., siehe Liste der Baudenkmäler in Gronau (Westf.)
 Alter Markt 1 in Hachenburg, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hachenburg
 Alter Markt 1 in Halle, Saale, siehe Liste der Kulturdenkmale in Halle (Saale)/Altstadt
 Alter Markt 1 in Herford, siehe Liste der Baudenkmäler in Herford
 Alter Markt 1 in Magdeburg, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Magdeburger Altstadt
 Alter Markt 1 in Malchow, Mecklenburg, siehe Liste der Baudenkmale in Malchow (Mecklenburg)
 Alter Markt 1 in Parchim, siehe Liste der Baudenkmale in Parchim
 Alter Markt 1 in Rahden, siehe Liste der Baudenkmäler in Rahden
 Alter Markt 1 in Rechlin, siehe Liste der Baudenkmale in Rechlin
 Alter Markt 1 in Saalfeld/Saale, siehe Liste der Kulturdenkmale in Saalfeld/Saale
 Alter Markt 1 in Sangerhausen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Sangerhausen
 Alter Markt 1 in Schönecken, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Schönecken
 Alter Markt 1 in Stolberg/Rhld., siehe Liste der Baudenkmäler in Stolberg (Rhld.)
 Alter Markt 1–3 (Stralsund)
 Alter Markt 1 in Viersen, siehe Liste der Baudenkmäler in Viersen (A–F)
 Alter Markt 1 in Wunsiedel, siehe Liste der Baudenkmäler in Wunsiedel

Siehe auch:
 Alter Markt